Футбольная лига ОАЭ 2005/2006 () — 
32-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2005/06 на сайте goalzz.com 

2005/2006
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2005 году
Спорт в ОАЭ в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006